Cheung Kong Group (長江實業 (集團) 有限公司) — один из ведущих конгломератов Гонконга, принадлежащий миллиардеру Ли Кашину и его старшему сыну Виктору Ли. Штаб-квартира группы расположена в небоскрёбе Cheung Kong Center (округ Сентрал).

В 2015 году компании Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa слились в единую группу CK Hutchison Holdings.

История 
Ли Кашин основал компанию в 50-х годах XX века как небольшого производителя пластмассовых изделий и вскоре сумел превратить её в ведущего гонконгского застройщика и оператора недвижимости. С 1972 года Cheung Kong Holdings числится в листинге Гонконгской фондовой биржи. По состоянию на март 2011 года в Cheung Kong Group работало 9 тыс. человек, рыночная стоимость корпорации составляла более 36 млрд долларов, а продажи — почти 2,3 млрд долларов.

Структура 
Cheung Kong Group работает в нескольких сферах: недвижимость, инфраструктура, строительство, гостиничное дело, розничная торговля, информационные технологии, телекоммуникации, масс-медиа и финансовые услуги. Главными активами группы являются конгломераты Hutchison Whampoa и Cheung Kong Holdings. Различные объекты недвижимости (жилые, офисные, торговые, гостиничные и складские комплексы), которыми владеет Cheung Kong Group, расположены в Гонконге и десятках городов Китая.

Среди главных активов Cheung Kong Holdings — The Center, Чхёнкхон-сентер, Харборфронт-лендмарк, LOHAS Park, Башни Виктория, Метро-таун, Манхэттен-хайтс, Баньян-гарден, Фестивал-Сити.

Hutchison Whampoa 
Флагманский актив Cheung Kong Group и «жемчужина» бизнес-империи Ли Кашина.

Cheung Kong Infrastructure Holdings 
Совместное предприятие Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa, инвестирует в энергетику, транспортную инфраструктуру и водоснабжение (в 2010 году компания купила у Électricité de France крупные энергетические активы в Великобритании). Имеет интересы в Гонконге, Китае, Австралии, Великобритании, Канаде и на Филиппинах, а также владеет цементной компанией Green Island Cement.

Power Assets Holdings 
Совместное предприятие Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa, владеет компаниями Hongkong Electric Company (основана в 1890 году), Power Assets Investments и Associated Technical Services. Основные активы Power Assets Holdings расположены в Гонконге, Китае, Австралии, Великобритании и Таиланде. По состоянию на март 2011 года в Power Assets Holdings работало 2 тыс. человек, рыночная стоимость корпорации составляла 14,37 млрд долларов, а продажи — 1,33 млрд долларов.

Husky Energy 
Husky Energy — крупная канадская нефтегазовая корпорация, также имеющая активы в Китае, Индонезии и США.

TOM Group 
Крупный медиа-холдинг с активами в Гонконге, Китае и на Тайване, основан в 1999 году как совместное предприятие Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa. Контролирует интернет-провайдера TOM Online (обслуживает более 300 млн интернет-пользователей), оператора наружной рекламы TOM Outdoor Media Group (имеет рекламные площади в более чем 60-и китайских городах), развлекательный телеканал China Entertainment Television (базируется в Шэньчжэне), а также издает многомиллионными тиражами десятки журналов и тысячи книг.

CK Life Sciences International 
Крупная биотехнологическая компания, базирующаяся в Гонконге (также занимается маркетингом и продажей продуктов, связанных с агробизнесом и здравоохранением).

Ming An Holdings 
Крупная гонконгская страховая компания, совместное предприятие Cheung Kong Group и China Taiping Insurance.

Реструктуризация 
В январе 2015 года Ли Кашин подтвердил, что Cheung Kong Group будет реструктурирована, а бизнес по продаже недвижимости будет выделен в отдельную листинговую компанию Cheung Kong Property. Новая холдинговая компания Hutchison Holdings была создана 18 марта 2015 года на Каймановых островах и зарегистрирована в Гонконге. Hutchison Whampoa была исключена из листинга 3 июня 2015 года, в тот же день, когда началась торговля новой компанией Cheung Kong Property Holdings, включающей существующие имущественные активы группы.

Примечания

Ссылки 
 Cheung Kong (Holdings) Limited
 Cheung Kong Infrastructure Holdings
 Power Assets Holdings Limited
 TOM Group
 CK Life Sciences International (Holdings)

Компании Гонконга
Многопрофильные компании Гонконга